

Топоніми 

Уда є поширеним топонімом у Японії:

 Уда — місто в Японії, у префектурі Нара.
 Уда — місцевість в Японії, на північному сході префектури Нара.
 Уда — село в Росії, у Бежаницькому районі Псковської області

Уда — поширений гідронім:

 Уда — річка в Україні, права притока Сіверського Дінця.
 Уда — річка в Іркутській обл. Росії, ліва складова річки Тасеєви.
 Уда — річка в Іркутській обл. Росії, права притока затоки Ока (р. Ока).
 Уда — річка в Бурятії Росії, права притока Селенги.
 Уда — річка в Псковській області Росії, права притока Сороті.
 Уда — річка в  Хабаровському краї Росії, впадає в Охотське море.

Персоналії 
 Імператор Уда — Імператор Японії (887–897).

Інше 
 УДА — військове формування, Українська добровольча армія.

Дивись також 
 UDA — Асоціація оборони Ольстера ()
 Уди
 Уді